Nikos Persidīs – cestista greco
 Peter Persidis – allenatore di calcio e calciatore austriaco